Oś czasu – spersonalizowany kanał informacji
 Oś czasu – trylogia literacka Johna Birminghama